Васи́льевская во́лость — название ряда исторических административно-территориальных единиц 3-го уровня в Российской империи, Российской республике, РСФСР и УССР, а также нескольких муниципальных образований 2-го уровня в Российской Федерации.

Исторические волости 
 Васильевская волость (Шуйский уезд) — в составе Шуйского уезда Владимирской губернии. 
 Васильевская волость (Глазовский уезд) — в составе Глазовского уезда Вятской губернии. 
 Васильевская волость (Елабужский уезд) — в составе Елабужского уезда Вятской губернии. 
 Васильевская волость (Нолинский уезд) — в составе Нолинского уезда Вятской губернии. 
 Васильевская волость (Новомосковский уезд) — в составе Новомосковского уезда Екатеринославской губернии. 
 Васильевская волость (Славяносербский уезд) — в составе Славяносербского уезда Екатеринославской губернии. 
 Васильевская волость (Лихвинский уезд) — в составе Лихвинского уезда Калужской губернии. 
 Васильевская волость (Васильковский уезд) — в составе Васильковского уезда Киевской губернии. 
 Васильевская волость (Богородский уезд) — в составе Богородского уезда Московской губернии. 
 Васильевская волость (Клинский уезд) — в составе Клинского уезда Московской губернии. 
 Васильевская волость (Рузский уезд) — в составе Рузского уезда Московской губернии. 
 Васильевская волость (Серпуховский уезд) — в составе Серпуховского уезда Московской губернии. 
 Васильевская волость (Боровичский уезд) — в составе Боровичского уезда Новгородской губернии. 
 Васильевская волость (Оренбургский уезд) — в составе Оренбургского уезда Оренбургской губернии. 
 Васильевская волость (Пермский уезд) — в составе Пермского уезда Пермской губернии. 
 Васильевская волость (Полтавский уезд) — в составе Полтавского уезда Полтавской губернии. 
 Васильевская волость (Мелитопольский уезд) — в составе Мелитопольского уезда Таврической губернии. 
 Васильевская волость (Кирсановский уезд) — в составе Кирсановского уезда Тамбовской губернии. 
 Васильевская волость (Тамбовский уезд) — в составе Тамбовского уезда Тамбовской губернии. 
 Васильевская волость (Новоторжский уезд) — в составе Новоторжского уезда Тверской губернии. 
 Васильевская волость (Тверской уезд) — в составе Тверского уезда Тверской губернии. 
 Васильевская волость (Венёвский уезд) — в составе Венёвского уезда Тульской губернии. 
 Васильевская волость (Белебеевский уезд) — в составе Белебеевского уезда Уфимской губернии. 
 Васильевская волость (Любимский уезд) — в составе Любимского уезда Ярославской губернии. 
 Васильевская волость (Угличский уезд) — в составе Угличского уезда Ярославской губернии.

Волости Российской Федерации 
 Васильевская волость — муниципальное образование (до 2015 года) в Палкинском районе Псковской области.
 Васильевская волость — муниципальное образование (до 2005 года) в Пушкиногорском районе Псковской области.

См. также 
 Васильевский район